Черныше́вский —  поселок в Кизильском районе Челябинской области, в Новопокровском сельском поселении.

География 
Расположено на юго-западе области, у реки Худолаз, в 540 км на северо-восток от областного центра Челябинска и в 12 км от села Кизильское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района